Shanghai Masters – męski turniej tenisowy kategorii ATP Tour Masters 1000 zaliczany do cyklu ATP Tour. Rozgrywany na kortach twardych w Szanghaju od 2009 do 2019 roku.

Mecze finałowe

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia